Kufr má více významů:

 kufr – přenosné zavazadlo užívané zpravidla pro přepravu osobních věcí a předmětů denní potřeby
 kufr (automobil) – přepravní prostor v automobilu určený pro přepravu zavazadel
 Kufr – televizní soutěž České televize
 kamera – slangový výraz pro filmovou či televizní kameru
 konstrukce vozovky
 al-kufr, muslimský výraz pro nevíru
 pedálová zarážka známá spíše pod slangovým termínem kufr - komponenta montovaná na spodek podešve závodní cyklistické tretry, zaklesnutím (tzv. našlápnutí) vytvářející rozebiratelné tvarové spojení tretry s nášlapným pedálem
 Dříve (zhruba do roku 2000) se jako kufr označovaly jen zarážky pro nejrozšířenější nášlapný systém Shimano pedal dynamics (SPD pedály) společnosti Shimano.

Externí odkazy